Irodalom
 Állattemető (Pet Sematary), Stephen King regénye (1983), a Kedvencek temetője-filmek alapjául szolgáló regény

Filmek
 Kedvencek temetője (Pet Sematary), 1989-es amerikai film, rendezte Mary Lambert
 Kedvencek temetője 2. (Pet Sematary II), 1990-es amerikai film, rendezte Mary Lambert
 Kedvencek temetője (Pet Sematary), 2019-es amerikai film, rendezte Kevin Kolsch és Dennis Widmyer